Diana steht für:
 Diana (Vorname), dessen Trägerinnen siehe dort
 Diana, römische Jagdgöttin

Personen:
 Aimo Diana (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Luigi Diana, italienischer Ruderer
 Manuel Diana (* 1996), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Manuel Juan Diana (1814–1881), spanischer Dramatiker
 Marika Diana (* 1987), italienische Automobilrennfahrerin
 Sebastián Diana (* 1990), uruguayischer Fußballspieler

Orte:
 Diana (Hafenlohr), Ortsteil der Gemeinde Hafenlohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern, Deutschland
 Diana (Kirchseeon), Ortsteil des Marktes Kirchseeon, Landkreis Ebersberg, Bayern, Deutschland
 polnischer Name für Dianenberg, einen Weiler in Świbie (deutsch Schwieben), Oberschlesien, Polen
 Diana (Region), Region in Madagaskar
 Diana (Rozvadov), Ortsteil der Gemeinde Rozvadov, Tschechien
 Diana (Rybník nad Radbuzou), untergegangenes Dorf in der Gemeinde Rybník nad Radbuzou, Tschechien
 Diana Veteranorum, antike Stadt in Numidien, heute Algerien
 Titularbistum Diana, zurückgehend auf einen Bischofssitz in Diana Veteranorum
 eine Stadt in Lewis County (New York), Vereinigte Staaten
 Diana (Illinois)
 Diana (Tennessee)
 Diana (Texas)
 Diana (West Virginia)

Skulpturen:
 Diana von Versailles, Marmorstatue im Louvre
 Diana (Felderhoff), Bronzeskulptur von Reinhold Felderhoff
 Diana (Saint-Gaudens), vergoldete Kupferblechfigur von Augustus Saint-Gaudens

Musik:
 Diana (Lied), Welthit von Paul Anka
 Diana (Album), Studioalbum von Diana Ross
 Diana (Musical)

Filme:
 Diana – Tochter der Wildnis, Abenteuerfilm aus dem Jahr 1967
 Diana – Leidenschaft und Abenteuer, deutscher Abenteuerfilm aus dem Jahr 1973
 Diana – ihre wahre Geschichte, britische Filmbiografie aus dem Jahr 1992
 Diana – Ein Leben für die Liebe, britischer Film aus dem Jahr 1996
 Diana – Königin der Herzen, britische Filmbiografie aus dem Jahr 1998
 Diana – Das Vermächtnis, britischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007
 Diana – Die letzten 24 Stunden, semidokumentarischer Spielfilm aus dem Jahr 2007
 Diana (Film), Spielfilm aus dem Jahr 2013
 Diana – Gejagt und verführt, spanisches Mystery-Drama aus dem Jahr 2018

Sport:
 SC Diana Kattowitz, ehemaliger deutscher Fußballverein

Schiffe:
 Diana (Schiff, 1806), russisches Segelschiff 
 Diana (Schiff, 1899), russischer Kreuzer
 Diana (Schiff, 1931), Passagierschiff auf dem Göta-Kanal, Schweden
 HMS Diana (H49), britischer Zerstörer
 SH Diana, ein Kreuzfahrtschiff

Technik und Sonstiges:
 Markenname des ehemaligen spanischen Automobilherstellers Centro Electrotécnico y Comunicaciones
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Lewis & Lewis
 Diana Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Diana (Waffenhersteller), Hersteller von Luftdruckwaffen
 Diana (Kamera), Mittelformatkamera
 Dynamic Information And Navigation Assistance, Verkehrslage-Erfassungssystem im Rahmen des Projekts Staufreies Hessen 2015
 Standseilbahn Diana in Karlsbad (Karlovy Vary), Tschechien
 Diana (Aussichtsturm), Aussichtsturm in Karlsbad, Tschechien
 SZD-56 Diana, ein Segelflugzeugtyp des polnischen Herstellers PZL Bielsko
 Diana (Verlagerungsobjekt), U-Verlagerungsobjekt während des Zweiten Weltkrieges
 Project Diana, ein US-militärisches Forschungsprojekt (1946)
 Diana (Mondkrater), Mondkrater
 (78) Diana, Asteroid
 Diana (Aromenhersteller), ein französischer Hersteller von Aromen und Duftstoffen
 Diana-Riff, Riff in der Gruppe der Joinville-Inseln, Antarktis
 einen Motorroller der Dürkoppwerke, siehe D%C3%BCrkopp_Adler#Motorroller